Антикл — персонаж древнегреческой мифологии.
 (7214) Антикл — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.